Die Hegelmann Group ist ein international tätiger Logistikdienstleister. Die Tätigkeit des 1998 gegründeten Unternehmensgruppe umfasst Warenverkehr auf dem Landweg sowie die damit verbundenen logistischen Aufgaben. Die Firmengruppe hält aktuell (Stand: 2019) 28 Niederlassungen in 14 europäischen Ländern und Kasachstan. Die Firmengruppe hat einen deutschen Gesellschafterkreis.

Alle Landesgesellschaften haben eine eigenständige lokale Leitung und verfügen über eine selbstständige Organisation, die nach außen unter der registrierten Bezeichnung „Hegelmann Group“ zusammengefasst ist. 

Europaweit arbeiten rund 7300 Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe und erwirtschaften einen Gesamtumsatz von über 630 Millionen Euro im Jahr (Stand: 2019).

Unternehmen 
Die Unternehmensgruppe zählt mit rund 3700 LKW zu den größten europäischen Kunden der Nutzfahrzeug-Hersteller Krone, Schmitz Cargobull, Mercedes-Benz, MAN und DAF. Bei Daimler wurde im Jahr 2018 am Produktionsstandort Wörth der 1000. Mercedes-Benz Actros übergeben. Dieser Trend ging gegen Ende 2018 weiter, so ist der Fuhrpark noch erweitert worden mit einer Bestellung von 2500 neuen Zugmaschinen und 1000 Trailern.

Geschäftsfelder 
Die Unternehmensgruppe bietet eine Vielzahl verschiedener Transportdienstleistungen an. Der Landtransport umfasst Containerlogistik, Abfall- & Sondertransporte, Lebensmitteltransporte, Pharmatransporte, Expresstransporte, Gefahrguttransporte, Automobiltransporte, Automotivtransporte und High Value Transporte und ein an der Autobahn A5 gelegenes Trockenlager. Die hohe Nachfrage in Europa nach diesen Dienstleistungen hat das Wachstum des Unternehmens in den letzten sieben Jahren auf überproportionale 900 % angekurbelt.

Gesellschaften und Beteiligungen 
Die Hegelmann Group ist mit 28 Niederlassungen in 14 europäischen Ländern und Kasachstan vertreten. Die Landesniederlassungen lauten:

 Spanien: Hegelmann Express
 Frankreich: Hegelmann Logistics France SARL
 Deutschland: Hegelmann Express GmbH
 Tschechien: Hegelmann Transporte s.r.o.
 Polen: Hegelmann Transporte Sp. z o.o.
 Ukraine: ТОВ "Хегельманн Транспорте Юкрейн"
 Litauen: UAB Hegelmann Transporte
 Lettland: Hegelmann Transporte SIA
 Estland: Hegelmann Transporte OÜ
 Belarus: OOO Hegelmann Logistic
 Slowakei: Hegelmann Transporte SK s.r.o.
 Österreich: Hegelmann Express GmbH
 Moldau: Hegelmann Logistics S.R.L.
 Kasachstan: TOO Hegelmann Transporte

Kritik 
Im September 2020 berichtete die britische Zeitung The Guardian, dass bei der litauischen Hegelmann-Tochter UAB Hegelmann Fahrer, welche europaweit Transporte für Amazon durchführen würden, angeblich genötigt würden, ihre Fahrtenschreiber zu manipulieren, um so längere Fahrtzeiten zu ermöglichen.

Auszeichnungen 
2017 gewann Hegelmann Transporte UAB den litauischen Exportpreis.

Weblinks 
 Website der Hegelmann Group

Einzelnachweise 

Unternehmen (Bruchsal)
Logistikunternehmen (Deutschland)
Gegründet 1998